Stati Uniti d'America
 Raceland – città della Contea di Greenup, Kentucky
 Raceland – census-designated place della Parrocchia di Lafourche, Louisiana